Un berserker es un guerrero nórdico que combate en un frenesí de furia.

Berserker o berzerker puede referirse a:

En la ficción:

Berseker (sonda), una variante hipotética de la sonda de Von Neumann que ha sido diseñada deliberadamente (o en forma inadvertida) para esterilizar la vida exoplanetas capaces de soportar vida.
Berserker (Saberhagen), una obra literaria del género opera espacial creada por el autor Fred Saberhagen acerca de unas naves espaciales autónomas programadas para destruir cualquier signo de vida.
Berzerker (cómic), un miembro de los Morlocks y los Tunnelers en el universo de cómics de Marvel.
Berserker (comics), una serie de libros de cómic de Top Cow.
Berserker (Fate/stay night), un personaje en el juego de computador y anime Fate/stay night.
Berserker (Fate/Zero), un personaje en la novela Fate/Zero.
Berserker, un personaje de bonificación en el videojuego Soulcalibur II.
Khorne Bezerkers, poderosas unidades de combate cercano en Warhammer 40,000.
Berserker (clase de personaje)
Berserker, una carta en Lost Kingdoms y Lost Kingdoms II.
Berserkers, un grupo de malhechores menores recurrentes en la serie de televisión animada Thundercats.

En el cine:

Berserker (película de 1987), una película de horror del tipo "slasher".
Berserker (película de 2004), una película basada en el concepto nórdico de berserker.
"La Marca del Berserker", un relato de dos partes en Las Aventuras de Sarah Jane.

En la música:

The Berzerker, una banda grindcore/metal industrial de Australia.
Berserker (Scratch Acid album), un disco EP de 1986 compuesto por la banda de noise rock Scratch Acid.
Berserker (Jane album), el tercer álbum del grupo experimental Jane
Berserker (Gary Numan album), un álbum de 1984, el primer álbum de Gary Numan en ser publicado por el sello musical de su propiedad.
"Berserker (Love Among Freaks song)", una canción metalera de la banda sonora de Clerks.
"Bärsärkar marsch", una canción de Dia Psalma.
"Berserkers" (canción de Black Label Society), una canción de Black Label Society (en castellano: Sociedad de la Etiqueta Negra) de su álbum 1919 Eternal.

Berserker también se puede referrir a:
John Nord, un luchador profesional conocido como The Berzerker.